La nazionale di pallavolo maschile del Kosovo è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo del Kosovo ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Kosovo.

Rosa

Risultati

European Silver League

Collegamenti esterni